Velika nagrada Španije 2020 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. avgusta 2020 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull-Honda, tretje pa Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16,872
|1:16,013
|1:15,584
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:17,243
|1:16,152
|1:15,643
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:17,213
|1:16,518
|1:16,292
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|1:17,117
|1:16,936
|1:16,482
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:17,316
|1:16,666
|1:16,589
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:17,419
|1:17,163
|1:17,029
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:17,438
|1:16,876
|1:17,044
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:17,577
|1:17,166
|1:17,084
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:17,256
|1:16,953
|1:17,087
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:17,356
|1:16,800
|1:17,136
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:17,573
|1:17,168
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:17,676
|1:17,192
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:17,667
|1:17,198
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:17,797
|1:17,386
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:17,765
|1:17,567
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:17,908
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:18,089
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:18,099
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:18,532
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:18,697
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|66
| 1:31:45,279
| align="center" |1
|align="center" |25
|-
!2
| align="center" |33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|66
| +24,177
|align="center" |3
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|66
| +44,752
|align="center" |2
|align="center" |16
|-
!4
|align="center" |18
| Lance Stroll
|
|65
|  +1 krog
|align="center" |5
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |11
| Sergio Pérez
|Racing Point-BWT Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center" |4
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |55
| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|65
| +1 krog
|align="center" |7
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|65
| +1 krog
|align="center" |11
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |23
| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|65
| +1 krog
|align="center" |6
|align="center" |4
|-
!9
|align="center" |10
| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|65
| +1 krog
|align="center" |10
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |4
| Lando Norris
|McLaren-Renault
|65
| +1 krog
|align="center" |8
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |3
| Daniel Ricciardo
|Renault
|65
| +1 krog
|align="center" |13
|
|-
!12
|align="center" |26
| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|65
| +1 krog
|align="center" |12
|
|-
!13
|align="center" |31
| Esteban Ocon
|Renault
|65
| +1 krog
|align="center" |15
|
|-
!14
|align="center" |7
| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|65
| +1 krog
|align="center" |14
|
|-
!15
|align="center" |20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|65
| +1 krog
|align="center" |16
|
|-
!16
|align="center" |99
|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|65
| +1 krog
|align="center" |20
|
|-
!17
|align="center" |63
| George Russell
|Williams-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center" |18
|
|-
!18
|align="center" |6
| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|64
| +2 kroga
|align="center" |19
|
|-
!19
|align="center" |8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|64
|+2 kroga
|align="center" |17
|
|-
!Ods
|align="center" |16
| Charles Leclerc
|Ferrari
|38
| El. sistem
|align="center" |9
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici 

Formula 1 sezona 2020
2020